1854 км, 1854-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы

 1854 км (Лесная) — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ставропольском крае. Код 530049.
 Пост 1854 км — путевой пост Северной железной дороги в Республике Коми. Код 288174.